

Codici 
 BX – codice vettore IATA di Coast Air
 BX – codice FIPS 10-4 del Brunei
 BX – codice ISO 3166-1 alpha-2 riservato per l'Uffici del Benelux per i Marchi e il Design

Altro 
 BX – automobile della Citroën
 BX – abbreviazione per il Bronx, uno dei cinque boroughs di New York
 °Bx – simbolo utilizzato per indicare il grado Brix
 BX – registro